Чэнду:

 Чэнду — город в юго-западном Китае, административный центр провинции Сычуань.
 «Чэнду Блейдс» — бывший китайский футбольный клубиз города Чэнду.
 «Чэнду Синчэн» — китайский футбольный клубиз города Чэнду.

Серия китайских истребителей Чэнду:
 Chengdu FC-1 Xiaolong
 Chengdu J-7
 Chengdu J-10
 Chengdu J-20